Jiřetín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jiřetín pod Bukovou, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
Jiřetín pod Jedlovou, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Český Jiřetín, comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem
Horní Jiřetín, città del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem